IES est un sigle qui peut signifier :
 Institut d'électronique et des systèmes, un institut de recherche situé à Montpellier (France) ;
 Institut d'études sociales, à Genève, devenue Haute école de travail social de Genève en 2004 ;
 Instituto de Educación Secundaria,  une école publique d'enseignement secondaire, en Espagne ;
 Intelligence économique et stratégique ;
 Ingénieur d'études sanitaires.